GVL est un sigle qui peut désigner :
 Tramway Grenoble - Villard-de-Lans, un tramway français suburbain qui a roulé de 1911 à 1951.

gvl est un sigle qui peut désigner :
 gulay, une langue nilo-saharienne, du groupe des langues sara, parlée au Tchad.

Code